Svalan har varit namnet på fyra fartyg i svenska flottan:

Svalan (1717), lätt fregatt sjösatt år 1717.
Svalan (1797), brigg sjösatt 1797
Svalan (1845), korvett sjösatt 1845.
Svalan (1881), sjömätningsfartyg sjösatt 1881.